Villa las Rosas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villa las Rosas, Tapachula, Chiapas, 
 Villa las Rosas, Las Margaritas, Chiapas,